Чемпионат мира по хоккею с мячом 1979
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1979
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1979